«Протей» () — драма 2003 года, основанная на реальной истории отношений двух заключенных на острове Роббен, которые были казнены за мужеложство в 1735 году. Режиссёр Джек Льюис сказал, что своей картиной он хотел напомнить зрительской аудитории, что гомосексуалы существовали везде и во все времена и часто расплачивались за свою сексуальную ориентацию.

Сюжет 
Клаас Бланк — молодой темнокожий пастух, представитель коренного населения Кейптауна, приговорённый к каторжным работам в исправительной колонии за кражу скота, грубость и неуважение по отношению к белому человеку. В колонии Клаас знакомится с голландским матросом Рейкардом Якобсом, отбывающим срок за мужеложство. Третий значимый персонаж в фильме — ботаник Вирджил Нивен, который работает в тюремном саду. Для голландского рынка он занимается выведением местного цветка с причудливым названием «королевский протей». Между Клаасом и матросом начинается роман, о котором становится известно ботанику. Но Вирджил тоже гей, он сочувствует влюблённым. В конце концов об отношениях Клааса и матроса становится известно тюремной администрации. На суде Клаас, не колеблясь, заявляет о своей любви к голландцу. За содомию мужчин приговаривают к смертной казни и топят в океане.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 
 
 «Протей» официальный сайт фильма на немецком языке

Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Фильмы-драмы Канады
Фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы-драмы ЮАР
Фильмы на английском языке
Фильмы на африкаанс
Фильмы на нидерландском языке
Фильмы Джона Грейсона
Фильмы ЛГБТ-тематики ЮАР
Фильмы ЛГБТ-тематики Канады
Фильмы Канады 2003 года